Matteotti es un apellido italiano. Es el apellido de:
Giacomo Matteotti - político y antifascista italiano.
Giancarlo Matteotti - político italiano, hijo de Giacomo Matteotti.
Gianmatteo Matteotti - periodista y político italiano, hijo de Giacomo Matteotti.
Luca Matteotti – deportista italiano que compitió en snowboard, especialista en la prueba de campo a través.

También puede referirse a:
Brigada Matteotti - brigada partisana de la Resistencia italiana.
Brigada GL-Matteotti - brigada partisana de la Resistencia italiana.
Il delitto Matteotti - película de 1956.
El delito Matteotti - película de 1973.
Trofeo Matteotti - competición ciclista.